Czarnobyl – miasto na Ukrainie, w obwodzie kijowskim
 Czarnobylska Elektrownia Jądrowa – elektrownia jądrowa na Ukrainie, 18 km od miasta Czarnobyl
 Czarnobyl 2 – nieużywana obecnie instalacja radzieckiego strategicznego radaru pozahoryzontalnego
 Czarnobyl (lit. Juodbaliai) – wieś w Litwie, w rejonie wileńskim, w gminie Pogiry
 Czarnobyl. Reaktor strachu – amerykański horror z 2012 
 Czarnobyl: Strefa wykluczenia – rosyjski serial fantastycznonaukowy z 2014
 Czarnobyl – brytyjsko-amerykański miniserial z 2019